XDR steht für:
 Flugplatz Dreux-Vernouillet, Frankreich (IATA-Code)
 XDR, ISO 4217-Code der Kunstwährung Sonderziehungsrecht
 External Data Representation, Kommunikationsstandard von Sun Microsystems

 XML Data Reduced, ehemalige Schemasprache (XML)
 XDomainRequest, AJAX-Technologie für domainübergreifenden Zugriff im Bereich Web-Entwicklung. Für AJAX siehe Ajax (Programmierung)
 XDR-DRAM, besondere Art von Computer-Arbeitsspeicher
 extensive drug resistant, Keime, die sich nahezu vollständig dem Zugriff durch moderne Antibiotika entziehen

Abkürzung